Siergiejew – (ros. Сергеев; ukr. Сергєєв) – popularne rosyjskie nazwisko. Noszą je między innymi:
 Boris Siergiejew (1891-1959) – pisarz rosyjski, znany jako Boris Ławrieniow
 Igor Siergiejew (1938-2006) – generał radziecki i rosyjski
 Jewgienij Siergiejew (1887-1937) – oficer armii Imperium Rosyjskiego
 Konstantin Michajłowicz Siergiejew (1910-1992) –  rosyjski tancerz baletowy i choreograf
 Wiktor Michajłowicz Siergiejew (biskup Aleksy) (1899-1958) – rosyjski biskup prawosławny.
 Wiktor (Siergiejew) (ur. 1954) – rosyjski biskup prawosławny.
 Wołodymyr Siergiejew – (1964-) – ukraiński szachista, arcymistrz
 Wsiewołod Siergiejew (1891-1962) – radziecki generał

 Inne
 Siergiejew – miasto w Kazachstanie, w obwodzie północnokazachstańskim

Rosyjskie nazwiska